Kočičí hlava je hlava šelmy z rodu Felis. Označení se přeneslo na:

 Kočičí hlava (České středohoří) – vrch v Českém středohoří
 'Kočičí hlava' – je synonymum odrůdy 'Dielova' druhu hrušně obecné.
 Kočičí hlavy – křemencová dlažba